Besoli ist der Familienname folgender Personen:
 Joan Besoli (* 1959), andorranischer Sportschütze
 Toni Besoli (* 1976), andorranischer Judoka